Окунево — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Окунево — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Окунево — хутор в Миорском районе Витебской области.
Россия
 Окунево — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Окунево — село в Бердюжском районе Тюменской области.
 Окунево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Окунево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Окунево — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Окунево — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Окунево — село в Муромцевском районе Омской области.
 Окунево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Окунево — урочище в Туринском городском округе Свердловской области,.
 Окунево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Окунево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Озера 
 Окунево (озеро) — озеро, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
 Окунево (озеро) — озеро в Бердюжском районе Тюменской области.
 Окунево (озеро, Карелия) — озеро в Лоухском районе Карелии.

См. также 

 Большое Окунево